«Аризона Койотис» () — профессиональный хоккейный клуб, выступающий в Тихоокеанском дивизионе Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Клуб базируется в городе Темпе, штат Аризона, США. Основан в 1996 году в результате переезда из Виннипега клуба «Виннипег Джетс». До сезона 2014/2015, команда носила название «Финикс Койотис». Домашние матчи проводит на стадионе «Маллетт-арена». Самым успешным для команды был сезон 2011/12, когда по итогам регулярного чемпионат «койоты» стали победителями Тихоокеанского дивизиона, а в плей-офф дошли до финала Западной конференции, где уступили в серии «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 1-4.

Легенда

Статистика сезонов

Статистика трофеев

См. также 
 Виннипег Джетс (1972—1996)
 Список расформированных и переехавших команд НХЛ

Примечания

Ссылки 
Статистика сезонов «Аризона Койотис» на hockeydb.com

 
Аризона Койотис